Zertifikat (von lateinisch certus „sicher, bestimmt“, und facere „machen“) steht für:

 Bescheinigung, Urkunde zu einer Person oder Information
 Digitales Zertifikat, Datensatz für Authentifizierung
 Zertifikat (Finanzprodukt), Schuldverschreibung mit derivativen Komponenten

Siehe auch:

 Ursprungszeugnis (Zollwesen)
 Gütesiegel (für Qualitäts- oder Nachhaltigkeitsstandards)
 Zertifizierung (Verfahren)
 Zeugnis (Begriffsklärung)